Funai 250 bezeichnet

 ein Autorennen in der NASCAR Nationwide Series auf dem Richmond International Raceway in der Saison 2002 bis 2003, siehe Emerson Radio 250
 ein Autorennen in der NASCAR Nationwide Series auf dem Richmond International Raceway in der Saison 2004 bis 2005, siehe Lipton Tea 250